Plaatsen in de Verenigde Staten
Red Oak (Iowa)
Red Oak (North Carolina)
Red Oak (Oklahoma)
Red Oak (Texas)

 Overig
 Red Oak Victory (schip, 1944) - Museumschip in Californië